VHL 2012-13 var den tredje sæson af ishockeyligaen VHL, der var Ruslands næstbedste liga for mandlige klubhold. Ligaen havde deltagelse af 27 hold, der først spillede et grundspil med 52 spillerunder, hvorfra de seksten bedste hold gik videre til slutspillet om mesterskabet på niveau 2 i det russiske ligasystem.

Hold 

Ligaen havde deltagelse af 27 hold, hvilket var fire flere end sæsonen før. I forhold til den foregående sæson var der sket følgende ændringer:
 HK Donbass var blevet rykket op i KHL.
 Lokomotiv Jaroslavl, der i den foregående sæson midlertidigt deltog i VHL som gæstehold, var vendt tilbage til KHL. Klubbens andethold blev i stedet optaget i VHL.
 Fem nye hold var blevet optaget i ligaen: HK Saryarka fra Kasakhstan, HK Junost fra Hviderusland samt HK Kuban, HK Buran og THK fra Rusland.
 Tjeljabinsk-holdet HK Metjel havde skiftet navn til HK Tjelmet.

Konference- og divsionsinddelingen fra de foregående sæsonener blev droppet, så alle holdene afviklede turneringen i én stor division.

Grundspil

Format 

Hvert hold spillede 52 kampe i grundspillet – to kampe (en på hjemmebane og en på udebane) mod hvert af ligaens øvrige 26 hold.

Der blev uddelt point efter følgende pointsystem:
 Sejre i ordinær spilletid gav 3 point.
 Sejre i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

De seksten bedste hold gik videre til slutspillet om Petrov-pokalen.

Stilling

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de seksten bedste hold fra grundspillet og afvikledes som en cupturnering. Holdene blev seedet fra 1 til 16 i henhold til deres placering i grundspillet, og i hver runde spillede det højst seedede hold mod det lavest seedede hold osv. Opgørene i den første runde blev spillet bedst af fem kampe, hvor det højst seedede hold havde hjemmebane i kamp 1, 2 og 5. De tre sidste runder blev spillet bedst af syv kampe, hvor det højst seedede hold havde hjemmebane i kamp nr. 1, 2, 5 og 7.

Alle klokkeslæt er angivet i Moskva-tid (UTC+3).

Hold og seedninger 

Holdene blev seedet fra 1 til 16 i henhold til deres placering i grundspillet.

Ottendedelsfinaler

Kvartfinaler

Semifinaler

Finale om Petrov-pokalen

Kilder / eksterne henvisninger 
 VHL   
 VHL - Grundspil 2012-13 - Kampe   
 VHL - Grundspil 2012-13 - Stilling   
 VHL - Grundspil 2012-13 - Statistik   
 VHL - Slutspil 2012-13 - Kampe   
 VHL - Slutspil 2012-13 - Overblik   
 VHL - Slutspil 2012-13 - Statistik

Noter 

Sæsoner i VHL
Ishockey i 2012
Ishockey i 2013